Bohdan Andrzejewski (1942) – schermidore polacco
 Bogumił Andrzejewski (1922-1994) – scrittore e poeta polacco
 Feliks Andrzejewski (1889-1946) – politico polacco
 Jerzy Andrzejewski (1909-1983) – scrittore polacco
 Leonard Andrzejewski (1924-1997) – attore polacco
 Roman Andrzejewski (1888-1964) – politico polacco
 Stanisław Andrzejewski (pilota) (1916-2002) – pilota militare polacco
 Stanisław Andrzejewski (calciatore) (1916-1997) – calciatore polacco